Haselwald ist der Name folgender Orte:

 Haselwald (Gemeinde Ohlsdorf), Ortsteil von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Líský, Gemeinde im Okres Kladno, Tschechien; deutsch Haselwald

Siehe auch:
 Haslwald